Příjmení Valla nosí více významných osobností:

 Lorenzo Valla (1405/7–1457) – byl italský filosof, filolog a historik, představitel renesančního humanismu
 Stanislav Valla (* 1931) – český herec